Первая Федеральная Лига Югославии 1981/1982 () — 53-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1981/1982
Югославия
Югославия
Спорт в Югославии в 1981 году
Спорт в Югославии в 1982 году